Pietà — tema da arte cristã
 Lamentação de Cristo — tema mais amplo que abrange a Pietà
 Pietà (Michelangelo) — escultura de Michelangelo, entre 1499 e 1500
 Pietà de Florença — escultura de Michelangelo, por volta de 1550
 Pietà (Malta) — povoado de Malta

Desambiguações de artes